Cet article présente les résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2013 au Sénat de la République, la chambre haute du Parlement italien.

 Lien vers les résultats à la Chambre des députés

Résultats généraux

Italie (Sans la Vallée d'Aoste et le Trentin-Haut-Adige)

Vote populaire

Zones de votes calculées séparément

Vallée D'Aoste 
La Vallée d'Aoste élit un seul député au scrutin majoritaire à un tour.

Trentin-Haut-Adige 
Le Trentin-Haut-Adige fait élire 6 sénateurs au scrutin majoritaire à un tour dans 6 circonscriptions, et le septième à la proportionnelle.

Par circonscriptions

Italiens de l'étranger 
Les résultats ci-dessous ne comptent que les seuls suffrages exprimés valables à l'étranger, dans quatre circonscriptions continentales, par des citoyens italiens résidant de façon permanente au  en dehors de l'Italie, et qui ont voté par correspondance avant le , en adressant leurs bulletins à leur consulat.

Europe

Amérique du Sud

Amérique du Nord et centrale 

Cette section n'envoie qu'un seul sénateur, celui-ci est donc de facto élu au scrutin majoritaire à un tour.

Afrique, Asie, Océanie et Antarctique 

Cette section n'envoie qu'un seul député, celui-ci est donc de facto élu au scrutin majoritaire à un tour.

Résultats par régions

Piémont

Par provinces

Lombardie

Par provinces

Vénétie

Par provinces

Frioul-Vénétie Julienne

Par provinces

Ligurie

Par provinces

Émilie-Romagne

Par provinces

Toscane

Par provinces

Ombrie

Par provinces

Marches

Par provinces

Latium

Par provinces

Abruzzes

Par provinces

Molise

Par provinces

Campanie

Par provinces

Pouilles

Par provinces

Basilicate

Par provinces

Calabre 

<center>

Par provinces

Sicile

Par provinces

Sardaigne

Par provinces

Voir aussi 
 Résultats détaillés des élections parlementaires italiennes de 2013 (Chambre des députés)
 Élections générales italiennes de 2013

Notes et références

Notes

Références 

générales
2013
Politique en février 2013